Юрашка может означать:

 Юрашка — река в Удмуртии и Татарстане, приток реки Адамка;
 Юрашка — река в Удмуртии и Татарстане, приток реки Тойма.